Federalny Departament Spraw Wewnętrznych (niem.: Eidgenössisches Departement des Innern (EDAI), fr.: Département fédéral de l’intérieur (DFI), wł.: Dipartimento federale dell’internoi (DFI), romansz: Departament federal da l’intern (DFI)) – departament odpowiadający za prowadzenie polityki wewnętrznej Szwajcarii.

Od 1 stycznia 2012 departamentem kieruje Alain Berset z SPS.

Lista szefów Departamentu

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona departamentu 

Polityka Szwajcarii
Szwajcaria